Монживре́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 32 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 1 667 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок в неоготическом стиле (в нём располагается мэрия)

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini